Чернавское сельское поселение (Чернавское муниципальное образование) — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Чернавское сельское поселение — входит в Панинский район

Рязанская область
 Чернавское сельское поселение — входит в Милославский район

Саратовская область
 Чернавское муниципальное образование — входит в Ивантеевский район
 Чернавское муниципальное образование — входит в Турковский район